Viktorkirche oder St. Viktor (Sankt Viktor) ist der Name von Kirchen, die in Deutschland meist, jedoch nicht immer, nach dem Heiligen Viktor von Xanten benannt sind.

Deutschland 
 St. Viktor (Oberbreisig) in Bad Breisig, Rheinland-Pfalz
 Stiftskirche Bassum (St. Mauritius und St. Viktor) in Bassum, Niedersachsen
 St. Viktor (Damme) in Damme, Niedersachsen
 St. Viktor (Dülmen) in Dülmen, Nordrhein-Westfalen
 St. Victor (Düsseldorf) in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 St. Viktor (Guntersblum, evangelisch), evangelische Kirche in Guntersblum, Rheinland-Pfalz
 St. Viktor (Guntersblum, katholisch), katholische Kirche in Guntersblum, Rheinland-Pfalz
 St. Victor (Herringen) in Hamm, Nordrhein-Westfalen
 St. Viktor (Hochkirchen) in Nörvenich, Nordrhein-Westfalen
 Stift St. Viktor vor Mainz, Rheinland-Pfalz
 St.-Viktor-Kirche (Schwerte) in Schwerte, Nordrhein-Westfalen
 St.-Victor-Kirche (Victorbur), Gemeinde Südbrookmerland, Niedersachsen
 St. Viktor (Xanten) in Xanten, Nordrhein-Westfalen
 St. Viktor (Birten) in Xanten-Birten, Nordrhein-Westfalen

Frankreich 
 St-Victor-Ste-Couronne (Ennezat) in Ennezat, Auvergne, Frankreich
 St-Victor (Marseille) in Marseille, Frankreich (nach Viktor von Marseille)

Italien 
 San Vittore al Corpo (Mailand)
 San Vittore (Missaglia)
 Basilika San Vittore (Varese)

Schweiz 
 St. Viktor (Poschiavo), Graubünden, Schweiz
 St. Ursenkathedrale (St. Urs und Victor von Solothurn) in Solothurn, Schweiz

Österreich 
Tirol
 Pfarrkirche Kematen in Tirol
Vorarlberg
 Pfarrkirche Viktorsberg

Siehe auch 
 St-Victor (Paris)
 San Vittore, Orte in Italien und der romanischen Schweiz, mit ähnlich lautenden Kirchen usw., meist nach Victor von Mailand benannt

 
Viktor